29 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1974 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 27 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышла в первый раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышло в первый раунд.

 вышла в первый раунд.

Первый раунд 

 Ливия отказалась от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

 отказался от участия в турнире,  Камерун автоматически вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказалось от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

Второй раунд 

 получил путёвку в финальный турнир.

 Берег Слоновой Кости получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
Кубок африканских наций 1974 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1973 году